Гаврии́л (Гаври́ла) Петро́вич Ка́менев (; по другим данным, родился ) — русский поэт, прозаик, переводчик, бургомистр в Казани (1798—1800). Первый представитель русского романтизма. Сделав
поэзию «выразительницей собственного эмоционального опыта, он пользовался новой стихотворной формой — „германской“, лишённой рифм, и находился под сильным влиянием Оссиана и Юнга».

Происхождение 
Родился в Казани в старинной и богатой купеческой семье. Его предком был казанский татарин-мурза Макул. Вскоре после захвата Иваном Грозным, Макула перешел к нему на службу и принял православие.

Отец поэта, Пётр Григорьевич Каменев (1740—1776), был казанским именитым купцом, президентом губернского магистрата и городским головою. Когда в 1767 году Екатерина II посещала Казань, она обратила на него своё внимание и он «чуть было не попал в число её фаворитов». При отъезде из Казани в Симбирск императрица, не видя его, спросила: «А что, неужели Каменев меня не проводит?». Петр Григорьевич, однако в это время «хлопотал» на другой лодке. Когда он по призыву императрицы явился к ней, она вынула шпагу из портупеи одного из стоящих ближе к ней придворных и вручила её П. Г. Каменеву, который позже сопровождал Екатерину II до Симбирска.

Мать поэта, Татьяна Ивановна, в девичестве Крохина (1743—1779), была дочерью казанского купца старообрядца Ивана Васильевича Крохина. Будучи ярым старообрядцем, он устроил в своём доме на Георгиевской улице в Казани тайную моленную. Во время пребывания в Казани Пугачева Крохин был приближенным к нему человеком, «первым вельможей», как называли его очевидцы. Пугачев часто посещал Крохина, мылся в его бане, молился в его домашней моленной и даже, после побега из казанского острога, укрывался в тайной пещере на горе позади крохинского дома.

Родители поэта скончались рано. От брака у них было трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь, Пелагея Петровна, была замужем за дворянином Гавриилом Ивановичем Дедевым — надворным советником, служившем в гражданской палате в Казани. Младшая дочь, Анна Петровна, вышла замуж за дворянина, майора Андрея Ивановича Апехтина, впоследствии казанского городничего. У Апехтиных была дочь Александра, поэтесса и писательница, вышедшая потом замуж за известного в Казани профессора Карла Федоровича Фукса.

Литературная деятельность 

Получил хорошее воспитание в лучшем казанском пансионе Вюльфинга, где его сверстниками были дворянские сыновья. Он обучался там примерно с 1784 года. Прекрасно освоив в пансионе немецкий и французский языки и литературу, по-русски писал очень безграмотно.

В 1796—1803 годах произведения Каменева публиковались в московских и петербургских литературных журналах-альманах «Муза», «Иппокрена» и «Новости русской литературы». Печатая свои стихи, он стал известен в столицах и свел знакомства с Карамзиным и Дмитриевым. В особенности имя его стало известно после баллады «Громвал», которая долгое время включалась во все русские хрестоматии. Впервые она была опубликована в «Периодическом издании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», членом которого он был с 30.08.1802 г., в 1804 году, уже после его смерти. Её сюжет был заимствован из старинных преданий: сказочный богатырь Громвал освобождает, преодолевая чудовищные препятствия, свою любимою, красавицу Рогнеду, заколддованную волшебником Зломаром. В «Громвале» поэт использовал легенды Казани, главный герой сражается с крылатыми змеями Зилантами, стерегущими замок Зломара:
И Зиланты, послышав Громвалов приход,
Испускают вой, свисты и крыльями бьют,
Челюсть разинув, летят на него,
Копьями жалы торчат из пастей,
Чешуею бренчат, извивая хвосты,
Выпускают погибельны когти из лап

Каменевым были намечены тенденции, получившие развитие в романтической литературе: интерес к готике, автобиографизм лирики, в которой на первый план выходят глубокие эмоциональные переживания субъекта, стремление к запредельному, вечно уходящему. По воспоминаниям племянницы поэта, Александры Фукс, во время пребывания в Казани А. С. Пушкин с уважением отзывался о Каменеве: Творчество Каменева опиралось на зарубежные литературные образцы эпохи и во многом на личные чувства и жизненные перипетии. В начальных страницах поэтического творчества поэта можно найти произведения в жанре сентименталистической идиллии, однако наиболее ярко он проявил себя в мрачной элегии. Художественный мир и душевное состояние Каменева со временем приобретают постоянный «флер» меланхолии, черты трагизма, масонской мистики, «кладбищенского» настроения. Смерть была постоянным предметом его мыслей и чувств, одним из ключевых поэтических образов. В круге «ночной», «кладбищенской» поэзии Каменев достиг яркого образно-символического воплощения, стал одним из ярких авторов. Его стихи полностью выстроены на противопоставлении и несовпадении мечты и реальной жизни. Так в «Мечте» Каменев всем человеческим ценностям противопоставляет неумолимый бег времени. Вельможа, мечтающий стать знаменитым, великим, любимым народом, неожиданно умирает.
<poem>Погиб надменный в том часу
Исчезла с ним его и слава
Осталась глыба лишь земли.
Мечта! Мечта! Сердец отрава!
Исполнена одной ты тли!'</poem>
В стихотворениях Каменева звучат мотивы умирающей природы, осеннего пейзажа, кладбищенской темы («Кладбище», «Старик»).

Каменев зарекомендовал себя не только как талантливый поэт, но и как переводчик. Известны его переводы «Желание спокойствия» из Г. Клейста, «Утренняя песнь» из С. Гесснера, «Эдальвина» из Козегартена. Наиболее значительные произведения Каменева вошли в сборник «Поэты-радищевцы» (, 1935), затем — в издание «Поэты 1790—1810-х г.» (, 1971).

 Общественная деятельность 
В своей купеческой и управленческой деятельности Каменев был успешен. В 1790-х годах он избирался сначала ратманом, а затем бургомистром городового магистрата; был купцом первой гильдии. В 1800 году получил высшее для купеческого сословия в России звание — коммерции советника .

Каменев был одним из самых богатых людей Казани, владел значительной недвижимостью — домами, лавками, амбарами; имел большой денежный капитал, но тяготился торговой деятельностью. Оставил своим детям немалое наследство. Вся жизнь его прошла в Казани, исключая нескольких поездок в Москву и Петербург (1799, 1800, 1802 годах). В феврале 1799 года, отчасти и по торговым делам, Каменев был в Москве и почти каждый день писал своему другу С. А. Москотильникову.

 Смерть 
После возвращения в Казань в сентябре 1802 года состояние его здоровья стало ухудшаться и в 1803 году он скончался на тридцать втором году жизни. Похоронен был на кладбище Кизического монастыря. Причиной кончины поэта в метрической записи Воздвиженской церкви была указана чахотка.

 Семья 

Поэт женился на пензенской дворянке Марии Александровне Подладчиковой''', но брак их был несчастливым. Причин подтверждающих это несколько: это был брак по расчету, без взаимной любви; молодые супруги оба были людьми страстными и увлекающимися. Жену поэта упрекали во всех смертных грехах, хотя понять её нетрудно, «поэт вступил в брак, значительно поизносившись и по расшатав свой организм кутежами, развратом». Скорее всего, это стало одной из причин того, что Мария охладела к своему супругу. Видимо со временем Г. П. Каменев изменил своё отношение к супруге, но было уже поздно. «Поэт, страстно любя свою жену, славившуюся не одной красотою, но и образованием, не встречал с её стороны, соответственной взаимности». В браке у Каменева  было две дочери:
 Екатерина Гавриловна (1794—1828), замужем за капитаном и казанским помещиком Иваном Ивановичем Рубановым.
 Татьяна Гавриловна (ум. 1866), в Национальном музее РТ сохранились неизданные письма Каменева написанные его друзьям и родным. Уникальной особенностью писем является то, что в них, хоть и в нескольких строках, запечатлены чувства Каменева как отца, его отношение к младшей дочери Татьяне. В них он интересуется её здоровьем и образованием (в письмах о Екатерине ничего не указывается): «Радуюсь также, что Танюшка начала учиться грамоте, дай Бог ей охоту, прилежание и способности, какие я имел с молодых лет моих» (Дедевым; Москва, 11 июня 1802 г.). Замужем за купцом Родионом Петровичем Хворовым, рано покинувшим её. После смерти мужа стала монахиней Казанского женского монастыря, где и окончила свою жизнь.

 Источники 

 Литература 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 2. — Москва: Большая российская энциклопедия, 1992. — С. 449—450.
 
 
 Каменев Г. П. // Литературная энциклопедия: Т. 5. — []: Изд-во Ком. Акад., 1931. — Стб. 80.
 Берков П. Н. К истории текста «Громвала»: К социологии текстологических изучений // Известия АН СССР / Отд. обществ, наук. — 1934. — № 1.
 Щербинина М. С.'' Проект-концепция виртуального историко-литературного музея Г. П. Каменева.

Ссылки 
 Гавриил Петрович Каменев rvb.ru
 Гавриил Петрович Каменев az.lib.ru
 Литературное наследство tatar.museum.ru

Поэты России XVIII века
Русские поэты
Переводчики Российской империи
Коммерции советники (Российская империя)
Персоналии:Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
Умершие от туберкулёза
Похороненные на кладбище Кизического монастыря